Olšany kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Olšany (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Olšany (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Olšany (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar